Марко Брешианини (; ) — итальянский футболист, полузащитник клуба «Милан», выступающий на правах аренды за итальянский клуб «Козенца».

Биография 
Родился 20 января 2000 года в Кальчинате.

Воспитанник академии клуба «Милан», где находился с 2008 года. С 2017 года выступает за молодёжный состав «Милана». Являлся капитаном молодёжного состава. Дебют в основной команде в рамках чемпионата Италии состоялся 1 августа 2020 года в матче против «Кальяри» (3:0). Главный тренер Стефано Пиоли выпустил Брешианини на поле на 66 минуте вместо Исмаэля Беннасера.

В конце августа 2020 года Брешианини был арендован клубом «Виртус Энтелла» из Серии B до конца сезона.

Статистика

Примечания 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Виртус Энтелла»